

Codici 
 LHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lahr (Germania)
 lha – codice ISO 639-3 della lingua laha
 LHA – hull classification symbol di Landing Helicopter Assault, nave d'assalto anfibio

Informatica 
 LHA – formato di file di compressione dati